Rorschach (voormalig district), een Zwitsers district vóór de administratieve herindeling van 10 juni 2001
Rorschach (district), een Zwitsers district na de administratieve herindeling van 10 juni 2001
Rorschach (gemeente), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Sankt Gallen
Hermann Rorschach, een Zwitserse psychiater
de door hem ontwikkelde rorschachtest
Rorschach (band), een Amerikaanse hardcoreband (1989-1993)